Gottlob est un nom propre ou une interjection d'origine germanique qui peut désigner :

Expressions 
 Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende (Dieu soit loué! Voilà que l’année se termine), cantate BWV 28 de Johann Sebastian Bach.

Anthroponyme

Patronyme 
 Fernand-Louis Gottlob (1873-1935), artiste peintre et graveur français ;

Prénom 
 Gottlob Krause (1850-1938), africaniste et linguiste allemand ;
 Gottlob Frege (1848-1925), mathématicien allemand ;
 Gottlob Burmann (1737-1805), poète allemand ;

Toponyme 
 Gottlob, une localité située en Roumanie.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom allemand